Dauzat peut faire référence à :

Patronyme 

 Albert Dauzat (1877-1955), linguiste français, grand-oncle de Pierre-Emmanuel Dauzat ; d’où :
 le prix Albert-Dauzat ; 
 Basile Dauzat (1762-1839), homme politique français ; 
  (actif en 2016), YouTuber américain ; 
 Eugénie Dauzat (née Eugénie Licheron) (1900-2013), supercentenaire française ; 
 Gérard Dauzat (actif dès 1959), acteur français ; 
 Pierre Dauzat-Dembarrère (1809-1878), homme politique français ;
 Pierre-Emmanuel Dauzat (né en 1958), traducteur et essayiste français, petit-neveu d’Albert Dauzat.

Toponyme 
 : 
 Dauzat-sur-Vodable, commune française située dans le département du Puy-de-Dôme et la région Auvergne ; 
 le , lac situé dans la province de Québec (Canada).

Patronyme occitan